Nattoralik bezeichnet:
 Nattoralik, Ort im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Nattoralik (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Nattoralik (Berg, Qasigiannguit), Berg im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Nattoralik (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Nattoralik (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland